Butrón bezeichnet:

 Castillo de Butrón, eine Burg in der spanischen Gemeinde Gatica

Butrón ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Butrón (1900–1992), spanischer Karambolagespieler
 Leao Butrón (* 1977), peruanischer Fußballspieler
 Ulises Butrón (* 1962), argentinischer Musiker